Emissiebank (België) - Belgische financiële instelling
 Emissie-Bank (Nederland) - Nederlandse financiële instelling